Ingeae é uma tribo que agrupa cerca de 35-36 géneros e 930 a 970 espécies de árvores e arbustos (maioritariamente mesofanerófitos) da subfamília Mimosoideae da família Fabaceae. A tribo, que constitui um grado, tem distribuição natural essencialmente no Neotropis, mas estendendo-se desde o México ao norte da Argentina e pelas regiões tropicais e subtropicais de todos os continentes.. O género tipos é Inga.

Descrição 
Os membros da tribo Ingeae são maioritariamente mesofanerófitos de folhas perenes, pinadas ou bipinadas, com estípulas geralmente pouco pronunciadas, por vezes espinhecentes. O pecíolo, ráquis e folíolos frequentemente com glândulas, de filotaxia oposta ou (rara vez) alterna, raras vezes unifolioladas.

Flores heteromórfas ou não, em inflorescências terminais densas, corimbos, umbelas, racimos, espigas ou panículas, estas por sua vez axilares ou dispostas em panículas axilares ou terminais. Cálice com sépalas soldadas, valvado. Corola de pétalas soldados gamopétala, valvada. Estames numerosos com filamentos unidos nas bases formando um tubo estaminal bastante longo (este carácter, entre outros, diferencia la tribo dos membros das Acacieae, grupo que apresenta os filamentos dos estames livres ou apenas soldados na base). As anteras com grãos de pólen em geral agrupados em 2-6 massas em cada locus. Ovários de uniloculares a múltiplos, livres.

O fruto é uma vagem deiscente ou não, rectas ou espiralmente retorcida, moniliforme ou não, segmentada ou não, com arilo funicular presente em algumas espécies. As sementes variadas, com linha fissural ou não.

As vagens maduras caiem ao solo e servem de alimento a vários mamíferos, o que permite a dispersão zoocórica das sementes.

Os géneros que integram esta tribo são maioritariamente da região Neotropical, com a maioria das espécies a ocorrer na bacia do Amazonas e nas terras altas das Guianas (região que constitui o principal centro de diversidade do grupo. Alguns géneros ocorrem nas Américas, desde o México até à Argentina e outros são pantropicais.

Usos 
Algumas espécies são utilizadas pela sua madeira dura, outras são amplamente cultivadas, sendo que os frutos vagens comestíveis que contêm grandes quantidades de açúcar. Algumas espécies são utilizadas como árvores ornamentais em jardins. As sementes de algumas espécies são utilizadas como alimento animal e humano.

Taxonomia 
Estudos de biologia molecular demonstraram que apesar da tribo Ingeae constituir um grado evolucionário, o agrupamento taxonómico Mimosoideae em que se insere é monofilético, embora incorporado num clado mais vasto que inclui as Caesalpinioideae. A posição sistemática do grupo Ingeae, determinada pelas técnicas da filogenia molecular, é a que consta do seguinte cladograma:

A tribo Ingeae, na sua presente circunscrição taxonómica, inclui os seguintes géneros:

Galeria

Ver também 
Mimosoideae

Ligações externas 

 
 
 

Mimosoideae